Gai Aurunculeu, pretor el 209 aC
 Gai Aurunculeu, ambaixador romà